<noinclude>

Арутюн Хачатрян
 Хачатрян Арутюн Погосович (1935-2014) — вірменський спортсмен і тренер з греко-римської боротьби.
 Хачатрян Арутюн Рубенович (. 1955) — вірменський режисер, один із засновників і директор міжнародного кінофестивалю «Золотий абрикос».
 Хачатрян Арутюн Рубенович (1915-1985) — вірменський лікар, праведник світу.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок